El Hangar 18 es una instalación estadounidense de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. También puede hacer referencia a:

 Hangar 18, una película de ciencia-ficción de 1980.
 Hangar 18, una canción de la banda de thrash metal Megadeth, de 1990.
 Hangar 18, un grupo de hip-hop de 2001.